Życie jak poker – polski serial obyczajowy wyprodukowany w latach 1998–1999 i emitowany w telewizji Polsat od 5 października 1998 do 28 maja 1999, opowiadający o rywalizacji dwóch sióstr; reżyserowany przez: Romana Borecznego, Waldemara Krzystka, Marka Piestraka, Wojciecha Raweckiego. Powiązany jest z serialem Lata i dni.

Główne postacie 
 Ewa Połczyńska (Małgorzata Szeptycka) – ambitna, szlachetna; po śmierci rodziców wychowywała swoją siostrę Sandrę; prowadzi bar, który zamierza wykupić na własność; rozwiedziona z Piotrem, wychowuje córkę Marysię.
 Maria Połczyńska (Joanna Pierzak) – córka Ewy i Piotra, licealistka, niedługo ma zdawać maturę; przyjaciółka Patrycji; spotyka się z Grzegorzem.
 Sandra Dębowska (Aldona Orman) – siostra Ewy; kapryśna, żądna władzy, lubi luksusowe życie;  typowy czarny charakter serialu; zimna, wyrachowana, nie interesują ją uczucia innych; żona znanego prawnika Roberta Dębowskiego, potem Kevina (Maciej Tomaszewski).
 Robert Dębowski (Andrzej Precigs) – prawnik, mąż Sandry, dawna miłość Ewy, do której on coś ciągle czuje; w Polsce grozi mu niebezpieczeństwo z powodu kontaktów ze światem przestępczym, musi więc wyjechać za granicę.
 Piotr Połczyński (Krzysztof Kuliński) – były mąż Ewy, ojciec Marysi; obecnie mąż Haliny, z którą wychowuje dwoje małych dzieci; po wielu latach przyjeżdża do Polski z Australii.
 Halina Połczyńska (Halina Rasiakówna) – obecna żona Piotra, artystka i kobieta interesu, właścicielka galerii.
 Patrycja (Dorota Deląg) – przyjaciółka Marysi, uzależniona narkomanka z dobrego domu; chce podjąć walkę z nałogiem.
 Szymon Zieliński (Dariusz Siatkowski) – przyjaciel Ewy, jej dawny wielbiciel; lekarz – znany chirurg; osaczony przez matkę; wiąże się z Joanną.
 Joanna Pawlik (Monika Bolly) – pielęgniarka, pracuje w szpitalu, zakochana w Szymonie, z którym próbuje ułożyć sobie życie; nie jest akceptowana przez jego matkę; posiada zdolności bioenergoterapeutyczne, dzięki czemu ratuje życie Wandzie.
 Wanda Zielińska (Danuta Balicka) – apodyktyczna matka Szymona, rujnuje kolejne związki syna.
 Barbara (Teresa Sawicka) – przyjaciółka i współpracownica Ewy, niezamożna, matka Magdy i dwóch innych córek; potem – gosposia Połczyńskich.
 Magdalena (Ilona Ostrowska) – córka Barbary, utalentowana lingwistka, która z powodu złej sytuacji materialnej nie może studiować.
 Kostek Małecki (Konrad Imiela) – student V roku filologii polskiej, pisze piosenki, gra na gitarze; zakochany w Marysi, która tego nie dostrzega.
 Jacek Żywiński (Adam Cywka) – lekarz, przyjaciel Szymona, najlepszy chirurg w mieście; związany z Iloną (Beata Rakowska)
 Grzegorz (Paweł Orleański) – student historii sztuki; pomaga Halinie w prowadzeniu galerii; początkowo chłopak Marysi, potem spotyka się z Magdą
 Okońska (Grażyna Krukówna) – matka Patrycji
 Krzysztof Okoński (Jerzy Schejbal) – ojciec Patrycji

Obsada

Główne role 
 Danuta Balicka – Wanda Zielińska, matka Szymona
 Monika Bolly – Joanna Pawlik, pielęgniarka
 Adam Cywka – Doktor Jacek Żywiński
 Dorota Deląg – Patrycja Okońska
 Konrad Imiela – Kostek Małecki
 Grażyna Krukówna – Okońska, matka Patrycji
 Krzysztof Kuliński – Piotr Połczyński
 Paweł Orleański – Grzegorz
 Aldona Orman – Sandra Dębowska
 Ilona Ostrowska – Magdalena
 Joanna Pierzak – Maria Połczyńska
 Andrzej Precigs – Robert Dębowski
 Halina Rasiakówna – Halina Połczyńska
 Teresa Sawicka – Barbara
 Jerzy Schejbal – Krzysztof Okoński, ojciec Patrycji
 Dariusz Siatkowski – Szymon Zieliński
 Małgorzata Szeptycka – Ewa Połczyńska

Pozostałe role 
 Bolesław Abart – Jasnowidz Krzysztof Pogorzelski
 Georgi Angiełow – Cyrkowiec "Marlon"
 Zygmunt Bielawski – Widacki
 Jan Blecki – Witold, znajomy Stefana Balcera
 Łucja Burzyńska – Pacjentka
 Jonathan Carroll – w roli samego siebie
 Wiesław Cichy – Pułkownik, znajomy Roberta Dębowskiego
 Roman Czajka – Antoni Połczyński, syn Haliny
 Joanna Czarnecka – Anka
 Marian Czerski – Pośrednik
 Bogusław Danielewski – Paweł Połczyński, ojciec Piotra / Paweł, sobowtór Połczyńskiego
 Wojciech Dąbrowski – Inwestor
 Paweł Deląg – Max
 Mariusz Drężek – Marcin
 Irena Dudzińska – Łucja Połczyńska, matka Piotra
 Marek Feliksiak – Henryk Wilicki, mąż pacjentki Oli
 Arkadiusz Głogowski – Policjant
 Elżbieta Golińska – Doktor Bożena Szpak
 Robert Gonera – Masażysta Wojciech, brat Kostka
 Zbigniew Górski – Ojciec chłopca, który zmarł podczas operacji przeprowadzanej przez Szymona
 Anna Grygorcewicz – Ciężarna rodząca w tramwaju
 Bogdan Grzeszczak – Klient w barze
 Katarzyna Hamkało – Studentka Anna, opiekunka Mateusza i Antosia Połczyńskich
 Zuzanna Helska – Teresa, ciotka Szymona
 Cezary Janik – Dziennikarz
 Mieczysław Janowski – Prokurator, znajomy Roberta Dębowskiego
 Karolina Jóźwiak – Lokatorka
 Jakub Kaleta – Janusz
 Ewa Kamas – Matka chłopca, który zmarł podczas operacji przeprowadzanej przez Szymona
 Bartosz Kasprzycki – Dziennikarz
 Gracjan Kielar – Anestezjolog
 Bogusław Kierc – Ordynator
 Mariusz Kiljan – Mecenas Leśnicki
 Marek Kopiowski – Krzyś, chory chłopiec leżący w szpitalu z Byrskim
 Małgorzata Korbecka – Dziewczyna Kostka
 Renata Kościelniak – Pacjentka Aleksandra Wilicka
 Robert Kowalski – Cyrkowiec Piotr "Rico"
 Krystyna Krotowska – Dyrektorka liceum Marysi i Magdy
 Marzena Kuczmer-Dąbrowska – Córka sąsiadki
 Eugeniusz Kujawski – Inspektor policji
 Igor Kujawski – Patolog
 Agnieszka Kulińska – Pielęgniarka
 Hilary Kurpanik – Konstanty Drawicz, dawna miłość pani Heleny, ojciec Kostka
 Małgorzata Kuryszko – Pielęgniarka
 Mateusz Kutowski – Mateusz Połczyński, syn Haliny i Piotra
 Tomasz Kwietko-Bębnowski – Detektyw wynajęty przez Szymona do poszukiwania Byrskiego
 Jakub Lasota – Janusz, ochroniarz Marysi
 Halina Litwiniec – Portierka
 Mirosława Lombardo – Krystyna, gosposia Dębowskich
 Ewa Lorska – Urzędniczka w banku
 Eryk Lubos – Dealer
 Agnieszka Marzec – Pielęgniarka
 Ferdynand Matysik – Policjant na pogorzelisku
 Stanisław Melski – Zbigniew Szymański, brat Jakuba
 Marlena Milwiw – Cyganka
 Robert Moskwa – Recepcjonista
 Andrzej Mrozek – Doktor Adam Kownacki opiekujący się Pawłem Połczyńskim
 Jerzy Mularczyk – Jerzy Byrski, sąsiad Ewy Połczyńskiej, "mąż" Joanny, oszust matrymonialny
 Małgorzata Napiórkowska – Doktor Krystyna Pawelec
 Albert Narkiewicz – Pan Kazimierz, pacjent
 Henryk Niebudek – Stefan Balcer
 Aniceta Ochnicka – Wychowawczyni Marysi
 Andrzej Olejnik – Kolega Kostka z klubu sportowego
 Ludomir Olszewski – Ksiądz
 Piotr Orczewski – Ochroniarz
 Kazimierz Ostrowicz – Pan Kazio, dozorca w kamienicy Joanny
 Jakub Papuga – Konferansjer
 Michał Paszczyk – Dziennikarz
 Edwin Petrykat – Prezes spółdzielni mieszkaniowej
 Jacek Piekarski – Taksówkarz
 Medard Plewacki – Nieznajomy na moście
 Olga Popławska – Zosia (możliwe brzmienie nazwiska: Aleksandra Poprawska)
 Katarzyna Radochońska – Magdalena, koleżanka Marysi
 Beata Rakowska – Ilona, dziewczyna Żywińskiego
 Krzysztof Ratajczak – Amadeusz, pacjent w szpitalu
 Miłogost Reczek – Prokurator Ryszard Graczyk
 Juliusz Rodziewicz – Pacjent
 Marcin Rogoziński – Komornik
 Przemysław Sejmicki – Sprzedawca
 Zbigniew Siwak – Rom
 Jadwiga Skupnik – Helena Przybyłowa, sąsiadka Ewy Połczyńskiej, matka Kostka
 Zdzisław Smektała – Trener bokserski
 Stanisław Soma – Rom
 Monika Szalaty – Izabela Graczyk, żona prokuratora
 Andrzej Szopa – Szef
 Irena Szymkiewicz – Rencistka rozmawiająca z babcią Połczyńską
 Romuald Ściborski – Chirurg
 Halina Śmiela-Jacobson – Irena Balcer, urzędniczka spółdzielni mieszkaniowej
 Maciej Tomaszewski – Kevin, mężczyzna szantażujący Dębowskich, później mąż Sandry
 Wanda Węsław-Idzińska – Pacjentka
 Andrzej Wilk – Lokator
 Ryszard Własiuk – Kelner
 Andrzej Wojaczek – Sąsiad
 Grzegorz Wojdon – Sebastian, syn Balcerów
 Ewa Wyszomirska – Wróżka
 Kinga Zabokrzycka – Pielęgniarka
 Jolanta Zalewska – Bożena, ajentka PZU, później sekretarka prawnika
 Piotr Zalewski – Kolega Kostka z klubu sportowego
 Jadwiga Ziemiańska – Psychicznie chora dawna sąsiadka Joanny rozmawiająca z matką Szymona
 Wojciech Ziemiański – Gula, wspólnik Byrskiego
 Elżbieta Czaplińska
 Monika Dobra-Kaźmierczuk
 Magdalena Dubas
 B. Duchniak
 K. Duchniak
 Andrzej Dudek
 Janusz German
 Andrzej Grzesiczak
 Jakub Rene Kosik
 Marek Heinke
 Andrzej Hrydzewicz
 Anna Imiela
 Konrad Jancewicz
 Cezary Jankowski – Dziennikarz
 Norbert Kaczorowski
 Aleksandra Kaleta – Uczennica szkoły, do której uczęszcza Marysia
 Marta Kalińska – Uczennica szkoły do której uczęszcza Marysia
 Dariusz Kaliszuk – Perkusista
 T. Kienik
 Marek Kraśnicki
 Krzysztof Kula
 M. Macielińska – Kobieta na ławce rozmawiająca z Magdą
 Krystyna Maksymowicz
 Jan Mancewicz
 Łukasz Matecki
 Karolina Muszalak – modelka na castingu u "Marlona" i "Rica"
 Ernest Nosko
 Paweł Okoński
 Piotr Orłowski
 Łukasz Pałka
 J. Piasecka
 Marek Ryter
 Mateusz Siwek
 Edyta Skarżyńska – Kobieta przy barze
 Adam Skrzypek – Gitarzysta basowy
 Bartosz Straburzyński
 Maciej Sosnowski – gość
 Rafał Szałajko – chłopak
 Tomasz Szczygielski
 Aleksander Szczygieł
 Marcin Trzęsowski
 Rafał Widajewicz
 Andrzej Wieczorek
 Dorota Wróżbicka – Kobieta przy barze
 M. Zaniewski
 Dominik Żemajtis

Spis odcinków

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie telewizyjne opery mydlane
Filmy w reżyserii Marka Piestraka
Filmy w reżyserii Waldemara Krzystka
Filmy kręcone we Wrocławiu
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 1999